Crespo kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Crespo
 Luís C. Crespo

Robotskapade auktorsförkortningar